Sumator (maszyna biurowa)
 Sumator (układ logiczny)